Первая футбольная лига 1997/1998 () — 41-й сезон чемпионата Турции по футболу. Он начался 1 августа 1997 года и закончился 10 мая 1998 года. Победителем стал «Галатасарай», выигравший чемпионат в 12-й раз.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика лиги на tff.org.tr  
 Чемпионат Турции на rsssf.com

1997/1998
Турция
Турция
Спорт в Турции в 1997 году
Спорт в Турции в 1998 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1997/1998